In 2017 werd de 61ste Campeonato Gaúcho Divisão de Acesso gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 5 maart tot 17 juni. São Luiz werd kampioen en promoveerde net als de vicekampioen Avenida naar de hoogste klasse van het Campeonato Gaúcho.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Gau